Ciocănești (Călărași), een gemeente in het Roemeense district Călărași
 Ciocănești (Dâmbovița), een gemeente in het Roemeense district Dâmbovița
 Ciocănești (Suceava), een gemeente in het Roemeense district Suceava